Flötz steht für:

 Flötz, ehemalige Gemeinde im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt

 Flötz (gemeindefreies Gebiet), ehemaliges gemeindefreies Gebiet im Landkreis Tirschenreuth, Bayern